San Gavino steht für:

 San Gavino, Die Basilika, einem Ortsteil von Porto Torres
 San Gavino Monreale, eine sardische Stadt in der Provinz Sud Sardegna
 San-Gavino-d'Ampugnani, eine Gemeinde im französischen Département Haute-Corse auf der Insel Korsika
 San-Gavino-di-Carbini, eine französische Gemeinde im Département Corse-du-Sud auf der Mittelmeerinsel Korsika
 San-Gavino-di-Fiumorbo, eine Gemeinde im französischen Département Haute-Corse auf der Mittelmeerinsel Korsika
 San-Gavino-di-Tenda, eine Gemeinde auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika